Bob Anderson hace referencia a varios artículos:

 Bob Anderson (1965), director de televisión estadounidense;
 Bob Anderson (1922-2012), esgrimista británico.
 Bob Anderson (1931-1967), piloto de motociclismo y automovilismo británico.